Велихово:

 Велихово — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Гродзиский повят.
 Велихово — гмина (уезд) в Польше, входит в Гродзиский повят (Великопольское воеводство).